Kaplí zasvěcených Panně Marii Sedmibolestné je více:

 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Blov)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Břestek)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Buk)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Hrobice)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Chlumec nad Cidlinou)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Libáň)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Libotov)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Lysolaje)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Mutěnice)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Němčany)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Pavlovice)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Trnovany)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Vacenovice)
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné (Zahrádka)
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné